Freshford kan syfta på följande platser:

Irland 

 Freshford, Irland, Leinster, Kilkenny,

Storbritannien 

 Freshford, Storbritannien, England, Bath and North East Somerset, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar